Ветин може да се отнася за:

 Ветин, град в провинция Саксония-Анхалт
 Ветин, замък в град Ветин
 Ветин, германска кралска фамилия
 90709 Ветин, астероид кръстен в чест на замъка